Dähne oder Daehne ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand Dähne (1807–1893), deutscher Theologe
 Eberhard Dähne (1938–2010), deutscher Sozialwissenschaftler
 Emil Dähne (1902–1968), deutscher Schachfunktionär
 Heike Dähne-Kummerow (* 1961), deutsche Schwimmerin
 Helmut Dähne (* 1944),  deutscher Motorradsportler
 Manfred Dähne (* 1945), deutscher Radrennfahrer
 Paul-Heinrich Dähne (* 1921–1945), deutscher Jagdflieger (99 Siege) 
 Sabine Dähne (* 1950), deutsche Ruderin
 Siegfried Dähne (1929–2011), deutscher Chemiker
 Siegfried Dähne (Leichtathlet) (* 1946), deutscher Leichtathlet
 Thomas Dähne (* 1994), deutscher Fußballtorhüter
 Wilhelm Dähne († 1966), deutscher Kapitän
 Wolfgang Dähne (1932–2010), deutscher Chemiker

Dähne bezeichnet:
 Dähne-Pokal, deutsche Pokal-Einzelmeisterschaft im Schach
 Dähne Verlag, deutscher Verlag in Ettlingen

Siehe auch:
 Gerhard Dahne (1934–2020), deutscher Schriftsteller, Publizist und Verleger
 Däne